West Tisbury kan syfta på följande platser:

 West Tisbury, England – en civil parish i Wiltshire, England
 West Tisbury, Massachusetts – en stad i Dukes County, i Massachusetts, USA